Стивен М. Ларсон () — американский астроном и первооткрыватель астероидов, который работает в  в Аризонском университете в Тусоне. В январе 1995 года совместно с другим американским астрономом Карлом Хердженротером им был обнаружен астероид . Помимо этого, он активно занимается изучением комет, в частности недавно им были оцифрованы 1910 изображений кометы Галлея, что позволило выявить новые детали в её структуре. Его программа мониторинга комет с помощью спектроскопии и визуализации позволила выявить много интересных аспектов различных комет. Является одним из первооткрывателей спутника Сатурна Телесто.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Марио Юрич
 Роберт Линдерхолм
 Вольф Биккель

Примечания

Ссылки 
 Stephen M. Larson, D.M.D.
 Catalina Sky Survey Tops 2005 NEO Discoveries

Википедия:Биографии современников
Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы XXI века
Астрономы США
Первооткрыватели астероидов